Die spanische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1964 war die achte Austragung dieses Wettbewerbs. Mit Real Madrid, CA Alcoy, CA Chardenet Madrid, UGA Barcelona, CE Ruy López Paluzie Barcelona, CA Barcelona, CA Español Barcelona, CA Tarrasa, CM Málaga und CA Maira Madrid nahmen zehn Mannschaften teil, dabei ersetzte CA Español Barcelona die eigentlich qualifizierte Mannschaft von CMIA Zaragoza, die nicht antrat. CA Barcelona gewann mit 1,5 Punkten Vorsprung und verwies den Titelverteidiger CA Chardenet Madrid auf den zweiten Platz.

Modus 

Die zehn teilnehmenden Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an vier Brettern. Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Das Turnier wurde vom 21. bis 29. August im Thronsaal des Museums für Stadtgeschichte (Museo de la Historia de la Ciudad) in Barcelona ausgetragen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Spanische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)
Schachveranstaltung 1964
Sportveranstaltung in Barcelona